Ägyptisch steht für:

 die ausgestorbene ägyptische Sprache
 Ägyptisch-Arabisch, ein neuarabischer Dialekt
 die ägyptische Hieroglyphenschrift, siehe Ägyptische Hieroglyphen

Siehe auch:
 Ägypten
 Ägypter